The Rifles, een Britse indie-rockband;
Rifles of the IRA, een Iers verzetslied.

Rifle, het Engelse woord voor geweer.